Haymarket (engelsk: "Hømarked") kan henvise til følgende steder:

 Haymarket, London, en gade i London
 Haymarket, Edinburgh, et område i Edinburgh, Skotland
 Haymarket station, en jernbanestation i Edinburgh

Haymarket kan også henvise til følgende institutioner og begivenheder:
 Haymarket Theatre, et teater på Haymarket i London
 Haymarket Group, et bladforlag
 Haymarketoptøjerne, et fagforeningsmøde på Haymarket Square i Chicago i 1886